Самвел Казарян:
 Казарян, Самвел Ааронович (род. 1997) — российский самбист.
 Казарян, Самвел Арменович (род. 1949) — армянский скульптор, график.